Новый Иерусали́м:
 Новый Иерусалим (Небесный Иерусалим) — подобие Иерусалима на небесной земле.
 Новый Иерусалим (до 1991 года — Московский областной краеведческий музей) — музей в Московской области.
 Новый Иерусалим — один из лагерей системы ГУЛАГ, в котором некоторое время отбывал срок Александр Солженицын.
 Новый Иерусалим — известный христианский музыкальный коллектив из Белоруссии.
 Новый Иерусалим — концертный альбом российской рок-группы Чиж & Co.

См. также 
 Новоиерусалимский монастырь — православный монастырь в Московской области.
 Новый Иерусалим в Москве — духовно-просветительский комплекс российских традиционных религий в районе Отрадное города Москвы.
 Новоиерусалимская — железнодорожная станция Московской железной дороги.